De 25e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1994 op 29 en 30 januari gehouden op de ijsbaan Olympic Oval in Calgary.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1994
Schaatsen in Canada
 1994
Sport in Calgary
Schaatsen